Andrew Smith puede referirse a:

 Andrew Smith (1797-1872), cirujiano y zoólogo escocés;
 Andrew Smith, piragüista en eslalon británico;
 Andrew Smith (1984-), badmintonista inglés.